Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fred McNair e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Allan Stone e Kim Warwick 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (secondo turno)
 Dick Crealy /  Colin Dibley (quarti di finale)
 Ray Moore /  Onny Parun (primo turno)
 Fred McNair /  Sherwood Stewart (Campioni)

 Charlie Pasarell /  Roscoe Tanner (secondo turno)
 Assente
 Jürgen Fassbender /  Grover Reid (primo turno)
 Dick Stockton /  Erik Van Dillen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1975